Anne Meara (1929-2015), actrice américaine.

Meara peut également désigner :
 Meara stichopi, une espèce de l'embranchement des Nemertodermatida,
 Meara, un des Onze Royaumes fictif du cycle des Derynis.